Denne liste over fredede fortidsminder i Kerteminde Kommune viser alle fredede fortidsminder i Kerteminde Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Kerteminde Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Kerteminde Kommune
Kerteminde Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments